Userland steht für: 
 eine umgangssprachliche Bezeichnung für nicht zum Kernel gehörende, meist unprivilegierte Bereiche bzw. Prozesse (User-Mode), siehe Ring (CPU)
 Userland, der Name verschiedener, meist freier, softwarebezogener Community-Projekte

UserLand steht für:
 UserLand Software, US-amerikanischer Softwarehersteller, siehe Dave Winer